Rona Hartner (née en 1973), actrice et compositrice franco-roumaine d’origine allemande ;
 Willy Hartner (1905-1981), historien des sciences allemand.